La famille Van Ysendyck est une famille belge ayant donné plusieurs peintres et architectes :
 Antoine Van Ysendyck (Anvers, 1801 - Bruxelles, 1875), artiste peintre.
 Jules-Jacques Van Ysendyck (Paris, 1836 - Uccle, 1901), architecte.
 Maurice Van Ysendyck (Schaerbeek, 1868 - 1941), architecte.
 Léon-Jean Van Ysendyck (Mons, 1841 - Saint-Josse-ten-Noode 1868), artiste peintre.
 Louise-Marie Van Ysendyck (Mons, 1849 - 1870), dessinatrice.

Famille belge